Пилтсамаа () — волость в Естонії, адміністративна одиниця повіту Йиґевамаа.
 Пилтсамаа () — місто в Естонії, муніципалітет у повіті Йиґевамаа і адміністративний центр волості Пилтсамаа.
 Пилтсамаа () — третя за величиною річка в Естонії.